Макси́м Дани́лин:
 Данилин, Максим Алексеевич (род. 2001) — российский футболист.
 Данилин, Максим Николаевич (род. 2001) — российский футболист.